Изабела од Португалије (шп. Isabel de Portugal, reina de Castilla) је била краљица Кастиље и Леона (1447 — 1454), супруга кастиљског краља Хуана II и мајка кастиљске краљице Изабеле I.

Рођена је негде око 1428, у краљевској породици Авиза. Њен отац Хуан је био инфант и најмлађи син португалског владара Жоаја I. Изабелина мајка Изабела од Брагансе, је била ћерка Афонса, војводе од Брагансе.

Удала се 22. јула 1447, за кастиљског краља Хуана II од Кастиље, с којим је имала двоје деце. 

Изабела од Португалије је умрла 15. августа 1496, у Аревалу. Сахрањена је поред свог супруга и сина.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1428.
Умрли 1496.
Владари Кастиље
Владари Леона